Абате () — испанская и итальянская фамилия. Известные носители:
 Абате, Алессандро (1867—1953) — итальянский художник.
 Абате, Иньяцио (род. 1986) — итальянский футболист.
 Абате, Грег (род. 1947) — американский музыкант.
 Абате, Фабио (род. 1966) — швейцарский политик.
 Абате, Эмануэле (род. 1985) — итальянский легкоатлет.